Michael Gordon peut désigner :
 Michael Gordon (1909-1993), réalisateur américain ;
 Michael Gordon (1909-), monteur anglais ;
 Michael Gordon (1956-), compositeur américain ;
 Michael B. Gordon (1976-), scénariste américain ;
 Michael Gordon (1983-), joueur de rugby à XIII australien.